Denne liste over landes latinske navne nævner kun landene, som antikkens romere kendte til og havde navngivet. Derfor kan ikke alle lande findes i listen.

Lister
Romerriget